

Люциново — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Люциново — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства